Christian Ahlefeldt-Laurvig(en) kan henvise til flere personer:

 Christian Ahlefeldt-Laurvig (1732-1791) (1732-1791) – en dansk lensgreve, officer og godsejer (ved dåben: Christian Ahlefeldt)
 Christian Ahlefeldt-Laurvig (1789-1856) (1789-1856) – en dansk lensgreve, officer og godsejer (ved dåben: Christian Johan Frederik Ahlefeldt-Laurvig)
 Christian Ahlefeldt-Laurvig (1844-1917) – en dansk lensgreve, politiker og godsejer (ved dåben: Christian Johan Frederik Ahlefeldt-Laurvig)